Фінал Клубного чемпіонату світу з футболу 2015 — фінальний матч Клубного чемпіонату світу з футболу 2015 року, футбольного турніру для клубів-чемпіонів кожної з шести конфередераций ФІФА та чемпіона країни-господарки турніру. Матч відбувся 20 грудня 2015 року на Міжнародному стадіоні у місті Йокогама, Японія.

Деталі

Матч

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт ФІФА  

2015
2015 у футболі
Міжнародні футбольні змагання в Японії
Грудень 2015